Hjortsberga kyrka kan syfta på: 

Hjortsberga kyrka, Blekinge – en kyrkobyggnad i Hjortsberga, väster om Johannishus i Ronneby församling. Lunds stift
Hjortsberga kyrka, Småland – en kyrkobyggnad i Hjortsberga kyrkby, Växjö stift